Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för damer 1995 spelades under perioden 15 augusti 1993-30 oktober 1994.

Omgång 1

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Omgång 2

Referenser

Allmänna källor
 Uefa.com
 Rsssf.com

1993 i Europa
1994 i Europa
Europamästerskapet i fotboll för damer
Fotbollsåret 1993
Fotbollsåret 1994